Die Košice Open 2009 waren ein Tennisturnier, das vom 8. bis 13. Juni 2009 in Košice stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Sand ausgetragen.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF; 155 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF; 151 kB)
 Turnierplan Einzelqualifikation auf der ATP-Homepage (PDF; 154 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Košice